La Volta Internacional Cova da Beira (oficialment: Grande Prémio Internacional Beiras e Serra da Estrela) és una competició ciclista per etapes portuguesa que passa per les regions de Cova da Beira i Serra da Estrela. Creada el 2016, la cursa forma part de l'UCI Europa Tour.

Palmarès

Enllaços externs 
 Pàgina oficial
 Palmarès a cyclebase.nl
 Palmarès a cqranking.com

Competicions ciclistes portugueses
UCI Europa Tour